Di seguito una lista di asteroidi dal numero 215001 al 216000 con data di scoperta e scopritore.

215001-215100 

|-
| 215001 - ||  || 9 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 215002 - ||  || 9 febbraio 2008 || CSS
|-
| 215003 - ||  || 10 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 215004 - ||  || 12 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 215005 - ||  || 24 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215006 - ||  || 27 febbraio 2008 || CSS
|-
| 215007 - ||  || 27 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215008 - ||  || 28 febbraio 2008 || CSS
|-
| 215009 - ||  || 29 febbraio 2008 || CSS
|-
| 215010 - ||  || 2 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 215011 - ||  || 2 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215012 - ||  || 5 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215013 - ||  || 6 aprile 2008 || LINEAR
|-
| 215014 - ||  || 22 settembre 2008 || Tozzi, F.
|-
| 215015 - ||  || 7 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215016 Catherinegriffin ||  || 21 ottobre 2008 || Grennan, D.
|-
| 215017 - ||  || 7 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215018 - ||  || 29 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215019 - ||  || 30 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 215020 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 215021 Fanjingshan ||  || 26 gennaio 2009 || PMO NEO Survey Program
|-
| 215022 - ||  || 29 gennaio 2009 || Chante-Perdrix
|-
| 215023 Huangjiqing ||  || 27 gennaio 2009 || PMO NEO Survey Program
|-
| 215024 - ||  || 28 gennaio 2009 || CSS
|-
| 215025 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 215026 - ||  || 29 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215027 - ||  || 28 gennaio 2009 || CSS
|-
| 215028 - ||  || 31 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215029 - ||  || 31 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215030 - ||  || 18 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215031 - ||  || 20 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215032 - ||  || 30 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215033 - ||  || 2 febbraio 2009 || CSS
|-
| 215034 - ||  || 2 febbraio 2009 || CSS
|-
| 215035 - ||  || 1 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215036 - ||  || 13 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215037 - ||  || 13 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215038 - ||  || 14 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215039 - ||  || 13 febbraio 2009 || OAM
|-
| 215040 - ||  || 14 febbraio 2009 || CSS
|-
| 215041 - ||  || 5 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215042 - ||  || 19 febbraio 2009 || Tozzi, F.
|-
| 215043 - ||  || 19 febbraio 2009 || Skylive
|-
| 215044 Joãoalves ||  || 20 febbraio 2009 || Hormuth, F.
|-
| 215045 - ||  || 17 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215046 - ||  || 18 febbraio 2009 || LINEAR
|-
| 215047 - ||  || 21 febbraio 2009 || OAM
|-
| 215048 - ||  || 20 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215049 - ||  || 20 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215050 - ||  || 16 febbraio 2009 || OAM
|-
| 215051 - ||  || 18 febbraio 2009 || OAM
|-
| 215052 - ||  || 28 febbraio 2009 || LINEAR
|-
| 215053 - ||  || 26 febbraio 2009 || Calvin College
|-
| 215054 - ||  || 22 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215055 - ||  || 26 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215056 - ||  || 21 febbraio 2009 || OAM
|-
| 215057 - ||  || 24 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215058 - ||  || 28 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215059 - ||  || 27 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215060 - ||  || 27 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215061 - ||  || 19 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215062 - ||  || 19 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215063 - ||  || 19 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215064 - ||  || 19 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215065 - ||  || 20 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215066 - ||  || 20 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215067 - ||  || 20 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215068 - ||  || 27 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215069 - ||  || 27 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215070 - ||  || 27 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 215071 - ||  || 15 marzo 2009 || OAM
|-
| 215072 - ||  || 2 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 215073 - ||  || 15 marzo 2009 || OAM
|-
| 215074 - ||  || 15 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 215075 - ||  || 15 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 215076 - ||  || 17 marzo 2009 || OAM
|-
| 215077 - ||  || 17 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 215078 - ||  || 19 marzo 2009 || OAM
|-
| 215079 - ||  || 19 marzo 2009 || OAM
|-
| 215080 Kaohsiung ||  || 20 marzo 2009 || Tsai, Y.-S., Lin, C.-S.
|-
| 215081 - ||  || 17 marzo 2009 || CSS
|-
| 215082 - ||  || 19 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215083 - ||  || 21 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 215084 - ||  || 25 marzo 2009 || Lowe, A.
|-
| 215085 - ||  || 21 marzo 2009 || CSS
|-
| 215086 - ||  || 29 marzo 2009 || Kachina
|-
| 215087 - ||  || 30 marzo 2009 || Tozzi, F.
|-
| 215088 - || 2220 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 215089 Hermanfrid || 2709 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 215090 - || 2823 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 215091 - || 6228 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 215092 - || 6256 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 215093 - || 6823 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 215094 - || 5043 T-2 || 25 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 215095 - || 3131 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 215096 - || 3259 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 215097 - || 5049 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 215098 - || 5053 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 215099 - ||  || 7 marzo 1981 || Bus, S. J.
|-
| 215100 - || 1992 RD || 2 settembre 1992 || McNaught, R. H.
|}

215101-215200 

|-
| 215101 - || 1995 LB || 1 giugno 1995 || McNaught, R. H.
|-
| 215102 - ||  || 24 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 215103 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 215104 - ||  || 18 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 215105 - ||  || 23 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 215106 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 215107 - ||  || 13 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 215108 - ||  || 14 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 215109 - ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 215110 - ||  || 5 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 215111 - ||  || 21 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 215112 - ||  || 6 dicembre 1997 || ODAS
|-
| 215113 - ||  || 21 febbraio 1998 || Galád, A., Pravda, A.
|-
| 215114 - ||  || 21 febbraio 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 215115 - || 1998 EO || 2 marzo 1998 || ODAS
|-
| 215116 - ||  || 26 giugno 1998 || Elst, E. W.
|-
| 215117 - ||  || 13 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 215118 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 215119 - ||  || 21 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 215120 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 215121 - ||  || 14 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 215122 - ||  || 9 giugno 1999 || LINEAR
|-
| 215123 - ||  || 15 settembre 1999 || Klet
|-
| 215124 - ||  || 13 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 215125 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 215126 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 215127 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 215128 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 215129 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 215130 - ||  || 10 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 215131 - ||  || 8 settembre 1999 || CSS
|-
| 215132 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 215133 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 215134 - ||  || 8 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 215135 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 215136 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 215137 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 215138 - ||  || 13 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 215139 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 215140 - ||  || 11 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 215141 - ||  || 8 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 215142 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 215143 - ||  || 30 ottobre 1999 || CSS
|-
| 215144 - ||  || 31 ottobre 1999 || CSS
|-
| 215145 - ||  || 29 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 215146 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 215147 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 215148 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 215149 - ||  || 9 novembre 1999 || CSS
|-
| 215150 - ||  || 9 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 215151 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 215152 - ||  || 5 novembre 1999 || LONEOS
|-
| 215153 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 215154 - ||  || 2 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 215155 - ||  || 7 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 215156 - ||  || 13 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 215157 - ||  || 9 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 215158 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 215159 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 215160 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 215161 - ||  || 7 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 215162 - ||  || 21 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 215163 - ||  || 26 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 215164 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 215165 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 215166 - ||  || 1 febbraio 2000 || CSS
|-
| 215167 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 215168 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 215169 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 215170 - ||  || 30 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 215171 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 215172 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 215173 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 215174 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 215175 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 215176 - ||  || 5 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 215177 - ||  || 10 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 215178 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 215179 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 215180 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 215181 - ||  || 26 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 215182 - ||  || 27 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 215183 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 215184 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 215185 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 215186 - || 2000 KX || 24 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 215187 - ||  || 7 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 215188 - || 2000 NM || 2 luglio 2000 || Amburgey, L. L.
|-
| 215189 - ||  || 6 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 215190 - ||  || 3 agosto 2000 || BATTeRS
|-
| 215191 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 215192 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 215193 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 215194 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 215195 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 215196 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 215197 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 215198 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 215199 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 215200 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|}

215201-215300 

|-
| 215201 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 215202 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 215203 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 215204 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 215205 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 215206 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 215207 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 215208 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 215209 - ||  || 25 settembre 2000 || NEAT
|-
| 215210 - ||  || 29 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 215211 - ||  || 29 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 215212 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 215213 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 215214 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 215215 - ||  || 6 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 215216 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 215217 - ||  || 30 ottobre 2000 || Roe, J. M.
|-
| 215218 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 215219 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 215220 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 215221 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 215222 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 215223 - ||  || 17 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 215224 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 215225 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 215226 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 215227 - ||  || 25 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 215228 - ||  || 20 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 215229 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 215230 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 215231 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 215232 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 215233 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 215234 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 215235 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 215236 - ||  || 26 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 215237 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 215238 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 215239 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 215240 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 215241 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 215242 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 215243 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 215244 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 215245 - ||  || 20 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 215246 - || 2001 GW || 13 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 215247 - ||  || 20 maggio 2001 || Bickel, W.
|-
| 215248 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 215249 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 215250 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 215251 - ||  || 13 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 215252 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 215253 - ||  || 22 giugno 2001 || NEAT
|-
| 215254 - ||  || 21 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 215255 - || 2001 NJ || 11 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 215256 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 215257 - ||  || 15 luglio 2001 || NEAT
|-
| 215258 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 215259 - || 2001 ON || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 215260 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 215261 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 215262 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 215263 - ||  || 16 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 215264 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 215265 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 215266 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 215267 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 215268 - ||  || 18 luglio 2001 || Spacewatch
|-
| 215269 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 215270 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 215271 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 215272 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 215273 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 215274 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 215275 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 215276 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 215277 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 215278 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 215279 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 215280 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 215281 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 215282 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 215283 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 215284 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 215285 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 215286 - ||  || 25 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 215287 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 215288 - ||  || 8 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 215289 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 215290 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215291 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215292 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215293 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215294 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215295 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215296 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215297 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215298 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215299 - ||  || 20 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 215300 - ||  || 20 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|}

215301-215400 

|-
| 215301 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215302 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215303 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215304 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215305 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215306 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215307 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215308 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215309 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215310 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215311 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215312 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215313 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215314 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215315 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 215316 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 215317 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 215318 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 215319 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 215320 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 215321 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 215322 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 215323 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 215324 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 215325 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 215326 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 215327 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 215328 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 215329 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 215330 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 215331 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 215332 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 215333 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 215334 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 215335 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 215336 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 215337 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 215338 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 215339 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 215340 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 215341 - ||  || 19 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 215342 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 215343 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 215344 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 215345 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 215346 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 215347 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 215348 - ||  || 11 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 215349 - ||  || 11 novembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 215350 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 215351 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 215352 - ||  || 14 dicembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 215353 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 215354 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 215355 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 215356 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 215357 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 215358 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 215359 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 215360 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 215361 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 215362 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 215363 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 215364 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 215365 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 215366 - ||  || 5 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 215367 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 215368 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 215369 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 215370 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 215371 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 215372 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 215373 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 215374 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 215375 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 215376 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 215377 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 215378 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 215379 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 215380 - ||  || 2 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 215381 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 215382 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 215383 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 215384 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 215385 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 215386 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 215387 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 215388 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 215389 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 215390 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 215391 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 215392 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 215393 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 215394 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 215395 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 215396 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 215397 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 215398 - ||  || 23 febbraio 2002 || Stevens, B. L.
|-
| 215399 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 215400 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|}

215401-215500 

|-
| 215401 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 215402 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 215403 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 215404 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 215405 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 215406 - ||  || 9 marzo 2002 || CSS
|-
| 215407 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 215408 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 215409 - ||  || 5 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 215410 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 215411 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 215412 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 215413 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 215414 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 215415 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 215416 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 215417 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 215418 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 215419 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 215420 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 215421 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 215422 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 215423 Winnecke ||  || 4 aprile 2002 || Meyer, M.
|-
| 215424 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 215425 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 215426 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 215427 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 215428 - ||  || 10 maggio 2002 || Broughton, J.
|-
| 215429 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 215430 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 215431 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 215432 - ||  || 8 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 215433 - ||  || 10 maggio 2002 || NEAT
|-
| 215434 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 215435 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 215436 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 215437 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 215438 - ||  || 3 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 215439 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 215440 - ||  || 15 giugno 2002 || McClusky, J. V.
|-
| 215441 - ||  || 12 giugno 2002 || NEAT
|-
| 215442 - ||  || 30 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 215443 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 215444 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 215445 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 215446 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 215447 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 215448 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 215449 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 215450 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 215451 - ||  || 24 luglio 2002 || NEAT
|-
| 215452 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 215453 - ||  || 5 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 215454 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 215455 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 215456 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 215457 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 215458 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 215459 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 215460 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 215461 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 215462 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 215463 Jobse ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 215464 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 215465 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 215466 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 215467 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 215468 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 215469 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 215470 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 215471 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 215472 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 215473 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 215474 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 215475 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 215476 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 215477 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 215478 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 215479 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 215480 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 215481 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 215482 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 215483 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 215484 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 215485 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 215486 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 215487 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 215488 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 215489 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 215490 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 215491 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 215492 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 215493 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 215494 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 215495 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 215496 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 215497 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 215498 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 215499 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 215500 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|}

215501-215600 

|-
| 215501 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 215502 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 215503 - ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 215504 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 215505 - ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 215506 - ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 215507 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 215508 - ||  || 9 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 215509 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 215510 - ||  || 28 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 215511 - ||  || 26 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 215512 - ||  || 29 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 215513 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 215514 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 215515 - ||  || 29 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 215516 - ||  || 30 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 215517 - ||  || 18 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 215518 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 215519 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 215520 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 215521 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 215522 - ||  || 6 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 215523 - ||  || 6 novembre 2002 || Needville
|-
| 215524 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 215525 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 215526 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 215527 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 215528 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 215529 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 215530 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 215531 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 215532 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 215533 - ||  || 13 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 215534 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 215535 - ||  || 14 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 215536 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 215537 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 215538 - ||  || 25 novembre 2002 || NEAT
|-
| 215539 - ||  || 27 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 215540 - ||  || 30 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 215541 - ||  || 28 novembre 2002 || NEAT
|-
| 215542 - ||  || 16 novembre 2002 || NEAT
|-
| 215543 - || 2002 XD || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 215544 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 215545 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 215546 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 215547 - ||  || 8 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 215548 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 215549 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 215550 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 215551 - ||  || 27 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 215552 - ||  || 5 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 215553 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 215554 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 215555 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 215556 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 215557 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 215558 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 215559 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 215560 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 215561 - ||  || 8 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 215562 - ||  || 9 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 215563 - ||  || 19 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 215564 - ||  || 28 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 215565 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 215566 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 215567 - ||  || 10 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 215568 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 215569 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 215570 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 215571 - ||  || 24 marzo 2003 || NEAT
|-
| 215572 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 215573 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 215574 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 215575 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 215576 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 215577 - ||  || 27 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 215578 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 215579 - ||  || 29 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 215580 - ||  || 30 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 215581 - ||  || 29 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 215582 - ||  || 3 aprile 2003 || NEAT
|-
| 215583 - ||  || 7 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 215584 - ||  || 5 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 215585 - ||  || 7 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 215586 - ||  || 9 aprile 2003 || NEAT
|-
| 215587 - ||  || 9 aprile 2003 || NEAT
|-
| 215588 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 215589 - ||  || 2 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 215590 - ||  || 23 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 215591 - || 2003 OH || 18 luglio 2003 || McNaught, R. H.
|-
| 215592 Normarose ||  || 3 agosto 2003 || Riffle, J., Yeung, W. K. Y.
|-
| 215593 - ||  || 20 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 215594 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 215595 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 215596 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 215597 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 215598 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 215599 - ||  || 2 settembre 2003 || Broughton, J.
|-
| 215600 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|}

215601-215700 

|-
| 215601 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 215602 - ||  || 15 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 215603 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 215604 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 215605 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 215606 - ||  || 17 settembre 2003 || Tichá, J., Tichý, M.
|-
| 215607 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 215608 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 215609 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 215610 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 215611 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 215612 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 215613 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 215614 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 215615 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 215616 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 215617 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 215618 - ||  || 20 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 215619 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 215620 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 215621 - ||  || 26 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 215622 - ||  || 29 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 215623 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 215624 - ||  || 26 settembre 2003 || Klet
|-
| 215625 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 215626 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 215627 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 215628 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 215629 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 215630 - ||  || 28 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 215631 - ||  || 30 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 215632 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 215633 - ||  || 22 settembre 2003 || NEAT
|-
| 215634 - ||  || 26 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 215635 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 215636 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 215637 - ||  || 2 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 215638 - ||  || 3 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 215639 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 215640 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 215641 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 215642 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 215643 - ||  || 23 ottobre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 215644 - ||  || 22 ottobre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 215645 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 215646 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 215647 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 215648 - ||  || 17 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 215649 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 215650 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 215651 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 215652 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 215653 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 215654 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 215655 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 215656 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 215657 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 215658 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 215659 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 215660 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 215661 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 215662 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 215663 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 215664 - ||  || 24 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 215665 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 215666 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 215667 - ||  || 26 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 215668 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 215669 - ||  || 30 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 215670 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 215671 - ||  || 26 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 215672 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 215673 - ||  || 22 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 215674 - ||  || 22 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 215675 - ||  || 23 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 215676 - ||  || 15 novembre 2003 || NEAT
|-
| 215677 - || 2003 WN || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 215678 - || 2003 WR || 16 novembre 2003 || CSS
|-
| 215679 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 215680 - ||  || 20 novembre 2003 || NEAT
|-
| 215681 - ||  || 23 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 215682 - ||  || 26 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 215683 - ||  || 29 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 215684 - ||  || 28 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 215685 - ||  || 21 novembre 2003 || Buie, M. W.
|-
| 215686 - ||  || 15 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 215687 - ||  || 17 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 215688 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 215689 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 215690 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 215691 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 215692 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 215693 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 215694 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 215695 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 215696 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 215697 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 215698 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 215699 - ||  || 27 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 215700 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|}

215701-215800 

|-
| 215701 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 215702 - ||  || 26 dicembre 2003 || Pla D'Arguines
|-
| 215703 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 215704 - ||  || 12 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 215705 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 215706 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 215707 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 215708 - ||  || 13 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 215709 - ||  || 19 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 215710 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 215711 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 215712 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 215713 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 215714 - ||  || 25 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 215715 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 215716 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 215717 - ||  || 22 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 215718 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 215719 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 215720 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 215721 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 215722 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 215723 - ||  || 29 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 215724 - ||  || 30 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 215725 - ||  || 27 gennaio 2004 || CSS
|-
| 215726 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 215727 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 215728 - || 2004 CP || 9 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 215729 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 215730 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 215731 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 215732 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 215733 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 215734 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 215735 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 215736 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 215737 - ||  || 18 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 215738 - ||  || 19 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 215739 - ||  || 23 febbraio 2004 || Bickel, W.
|-
| 215740 - || 2004 ED || 9 marzo 2004 || NEAT
|-
| 215741 - ||  || 10 marzo 2004 || NEAT
|-
| 215742 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 215743 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 215744 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 215745 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 215746 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 215747 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 215748 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 215749 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 215750 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 215751 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 215752 - ||  || 16 marzo 2004 || CINEOS
|-
| 215753 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 215754 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 215755 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 215756 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 215757 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 215758 - ||  || 21 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 215759 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 215760 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 215761 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 215762 - ||  || 21 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 215763 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 215764 - ||  || 26 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 215765 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 215766 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 215767 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 215768 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 215769 - ||  || 12 aprile 2004 || CSS
|-
| 215770 - ||  || 10 aprile 2004 || NEAT
|-
| 215771 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 215772 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 215773 - ||  || 9 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 215774 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 215775 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 215776 - ||  || 19 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 215777 - ||  || 21 aprile 2004 || Crni Vrh
|-
| 215778 - ||  || 25 aprile 2004 || NEAT
|-
| 215779 - ||  || 19 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 215780 - ||  || 22 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 215781 - ||  || 28 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 215782 - ||  || 13 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 215783 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 215784 - ||  || 14 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 215785 - ||  || 21 maggio 2004 || CSS
|-
| 215786 - ||  || 23 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 215787 - || 2004 LT || 9 giugno 2004 || CSS
|-
| 215788 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 215789 - ||  || 13 giugno 2004 || NEAT
|-
| 215790 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 215791 - ||  || 12 giugno 2004 || CSS
|-
| 215792 - ||  || 19 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 215793 - ||  || 22 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 215794 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 215795 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 215796 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 215797 - || 2004 OV || 16 luglio 2004 || Broughton, J.
|-
| 215798 - ||  || 21 luglio 2004 || Broughton, J.
|-
| 215799 - ||  || 21 luglio 2004 || Broughton, J.
|-
| 215800 - ||  || 9 agosto 2004 || Broughton, J.
|}

215801-215900 

|-
| 215801 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 215802 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 215803 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 215804 - ||  || 16 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 215805 - ||  || 8 settembre 2004 || Pauwels, T.
|-
| 215806 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 215807 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 215808 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 215809 Hugoschwarz ||  || 14 settembre 2004 || De Cat, P.
|-
| 215810 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 215811 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 215812 - ||  || 9 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 215813 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 215814 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 215815 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 215816 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 215817 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 215818 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 215819 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 215820 - ||  || 9 dicembre 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 215821 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 215822 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 215823 - ||  || 8 gennaio 2005 || CINEOS
|-
| 215824 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 215825 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 215826 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 215827 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 215828 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 215829 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 215830 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 215831 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 215832 - ||  || 31 gennaio 2005 || Lowe, A.
|-
| 215833 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 215834 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 215835 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 215836 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 215837 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 215838 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 215839 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 215840 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 215841 Čimelice ||  || 6 febbraio 2005 || KLENOT
|-
| 215842 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 215843 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 215844 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 215845 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 215846 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 215847 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 215848 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 215849 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 215850 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 215851 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 215852 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 215853 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 215854 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 215855 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 215856 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 215857 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 215858 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 215859 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 215860 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 215861 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 215862 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 215863 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 215864 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 215865 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215866 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215867 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 215868 Rohrer ||  || 12 marzo 2005 || Sposetti, S.
|-
| 215869 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 215870 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215871 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 215872 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215873 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215874 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215875 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215876 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 215877 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 215878 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215879 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 215880 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215881 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 215882 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 215883 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 215884 - ||  || 9 marzo 2005 || Buie, M. W.
|-
| 215885 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215886 Barryarnold || 2005 FP || 16 marzo 2005 || Christophe, B.
|-
| 215887 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 215888 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 215889 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 215890 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215891 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215892 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 215893 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215894 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215895 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215896 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 215897 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215898 - ||  || 3 aprile 2005 || NEAT
|-
| 215899 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 215900 - ||  || 9 aprile 2005 || CSS
|}

215901-216000 

|-
| 215901 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 215902 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 215903 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 215904 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 215905 - ||  || 10 aprile 2005 || Buie, M. W.
|-
| 215906 - ||  || 14 aprile 2005 || CSS
|-
| 215907 - ||  || 27 aprile 2005 || Durig, D. T.
|-
| 215908 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 215909 - ||  || 4 maggio 2005 || Veillet, C.
|-
| 215910 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 215911 - ||  || 6 maggio 2005 || CSS
|-
| 215912 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 215913 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 215914 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 215915 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 215916 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 215917 - ||  || 6 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215918 - ||  || 6 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 215919 - ||  || 7 maggio 2005 || CSS
|-
| 215920 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215921 - ||  || 8 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 215922 - ||  || 9 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 215923 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 215924 - ||  || 11 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 215925 - ||  || 12 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215926 - ||  || 12 maggio 2005 || CSS
|-
| 215927 - ||  || 12 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 215928 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 215929 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 215930 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 215931 - ||  || 17 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215932 - ||  || 18 maggio 2005 || NEAT
|-
| 215933 - ||  || 16 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 215934 - ||  || 19 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215935 - ||  || 19 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215936 - ||  || 30 maggio 2005 || Junk Bond
|-
| 215937 - ||  || 31 maggio 2005 || Broughton, J.
|-
| 215938 - ||  || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 215939 - ||  || 2 giugno 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 215940 - ||  || 2 giugno 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 215941 - ||  || 4 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 215942 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 215943 - ||  || 24 giugno 2005 || NEAT
|-
| 215944 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 215945 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 215946 - ||  || 30 giugno 2005 || CSS
|-
| 215947 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 215948 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 215949 - ||  || 21 giugno 2005 || NEAT
|-
| 215950 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215951 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 215952 - ||  || 5 luglio 2005 || NEAT
|-
| 215953 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 215954 - ||  || 5 luglio 2005 || CSS
|-
| 215955 - ||  || 6 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 215956 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215957 - ||  || 11 luglio 2005 || Lowe, A.
|-
| 215958 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 215959 - ||  || 6 luglio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 215960 - ||  || 9 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 215961 - ||  || 10 luglio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 215962 - || 2005 PA || 1 agosto 2005 || CINEOS
|-
| 215963 - ||  || 11 agosto 2005 || Broughton, J.
|-
| 215964 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 215965 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 215966 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 215967 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 215968 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 215969 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 215970 - ||  || 28 agosto 2005 || Campo Catino Austral Observatory
|-
| 215971 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 215972 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 215973 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 215974 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 215975 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 215976 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 215977 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 215978 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 215979 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 215980 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 215981 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 215982 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 215983 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 215984 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 215985 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 215986 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 215987 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 215988 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 215989 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 215990 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 215991 - ||  || 29 settembre 2005 || NEAT
|-
| 215992 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215993 - ||  || 27 settembre 2005 || NEAT
|-
| 215994 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 215995 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 215996 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215997 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 215998 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 215999 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 216000 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0215001